

Onomastica
Guidone – variante del nome proprio di persona Guido
 Guidone – cognome italiano

Persone
Guidone – geografo forse pugliese di epoca normanna (fl. 1119) che trascrisse la Cosmografia ravennate del VII-VIII secolo
Guidone I di Spoleto – duca di Spoleto
Guidone II 
Guidone III 
Guidone – vescovo di Torino
Guidone – cantante italiano

Altro
Guidone – termine dell'araldica
Guidone – bandiera tipica dello scautismo
Monte Guidone – comune italiano nelle Marche ora Monte Vidon Combatte